«About Time» puede referirse a:

Cine 
 About Time (1962), película.
 About Time (Una cuestión de tiempo/Cuestión de tiempo) (2013), película (romántica) dirigida por Richard Curtis.

Televisión 
 About Time (2018), serie de televisión surcoreana, dirigida por Kim Hyung-sik y protagonizada por Lee Sang-yoon, Lee Sung-kyung y Lee Seo-won.

Música 
 About Time (1989), álbum de Ten Years After.
 About Time (1995), álbum de Pennywise.
 About Time (1995), álbum de The Stranglers.
 About Time (2003), álbum de Steve Winwood.

Literatura 
 About Time (1990), obra de Tom Cole.
 About Time (Sobre el tiempo) (1996), libro de Paul Davies.